Austria:
 Alterbach – rzeka, dopływ Salzach

Niemcy:
 Alterbach – rzeka, dopływ Netphe

Zobacz też:
 Altenbach
 Alter Bach
 Altersbach
 Anifer Alterbach